E69 oder E 69 steht für:
 DR-Baureihe E 69, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 69, eine Fernstraße vom Olderfjord zum Nordkap in Norwegen 

E69